Павел Мирошниченко:
 Мирошниченко, Павел Дмитриевич (1935—1996) — Герой Социалистического Труда.